А́бба может означать:
 Абба (сир. отец) — титул епископа у эфиопов, коптов и сирийцев.
«АББА» (1972—1982) — шведский музыкальный квартет.

Имя 
Абба — еврейское имя, буквально значит «отец». Известные носители в дофамильную эпоху:
 Абба-Эль I — царь Ямхада, правил приблизительно в 1750—1720 года до н. э.
  (II—III века) — вавилонский аморай, отец основателя Негардейской академии Мар-Самуила.
 Абба (граф Фризии) (ум. 786) — первый христианский граф, правивший Фризией.

Фамилия

Прочее 
 Abba Seafood — шведская компания, занимающаяся переработкой морепродуктов.
 АББА СК — турецкий хоккейный клуб.

См. также 
 Аба
 ABBA (значения)

Примечания